Maximiliano Caufriez, né le  à Mons en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au poste de défenseur central au Clermont Foot 63, en prêt du Spartak Moscou.

Biographie 

Il joue son premier match avec l'équipe de Belgique espoirs le , en amical contre les Pays-Bas (victoire 1-4).

Le 29 août 2021, Caufriez signe en faveur du club russe du Spartak Moscou.

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2022.

Références

Liens externes 
 

Naissance à Mons
Naissance en février 1997
Footballeur belge
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Clermont Foot 63